Port lotniczy Salamanka-Matacán
 Ruch Wyzwolenia Sudanu